Milkowo ist der Name folgender Ortschaften:
 Milkowo (Bulgarien), in der Oblast und Gemeinde Smoljan (Bulgarien)
 Milkowo (Dziemiany), in der Landgemeinde Dziemiany der Woiwodschaft Pommern (Polen)
 in Russland:
 Milkowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Milkowo (Kamtschatka), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Region Kamtschatka
 Milkowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Milkowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda